Barry Jenkins – angielski muzyk
 Barry Jenkins – amerykański reżyser